Antonio Damirón (Macón, Francia, 1794-Caracas, Venezuela, 1875) fue uno de los principales impresores en la Venezuela de la primera mitad del siglo XIX.

Biografía 
Hijo de David Damirón y Claudia Peralyón. En 1827 llega con su familia a Caracas procedentes de la isla de Saint Thomas, en donde dirigió una escuela. Ese mismo año obtiene la carta de seguridad para poder residir en Venezuela. Durante el año 1830 adquirió del coronel Francisco Avendaño un taller litográfico ubicado en el puerto de La Guaira donde, desde ese mismo año, inició la impresión de barajas o naipes a colores en planchas de madera, considerándose como la primera impresión a colores realizada en Venezuela.

La Imprenta 
En 1831 actúo como representante encargado de la imprenta G.F. Devisme, seleccionada para imprimir la Gaceta de Venezuela. En 1832 mudó su taller litografico a Caracas e inició a la impresión de barajas en colores, las cuales se vendían en el interior del país como mercancía importada de España. Socio de la imprenta caraqueña Damirón y Dupouy.

Editó los periódicos El Nacional desde 1833 hasta 1841 y Un Militar Retirado en 1833. 

Dueño de su propia imprenta editó El republicano en 1834 y 1835, Las epístolas catilinarias sobre el 8 de julio de Francisco Javier Yares hijo en 1835 los Fragmentos de Tomás Lander en 1835, El Censor en 1836, El Cajón del Sastre en 1837 y las Reformas Legales de Francisco Michelena y Rojas.

Imprimió en su taller algunas planchas de paisajes de Caracas del barón Gros en 1839 y editó el Compendio de la historia de Venezuela de Francisco Javier Yanes en 1840.

La retirada 
En 1843 le vende a Muller y Stapler, impresores alemanes, su taller litográfico y se retira a su hacienda del estado Miranda. Allí se encontraban aún en 1875 cuando donó unas tierras para la creación del municipio Democracia. Junto con Valentín Espinal, se destaca como uno de los principales impresores en la Venezuela de la primera mitad del siglo XIX.

Referencias

Impresores de Francia
Nacidos en Mâcon